Duško Milinković – ex calciatore jugoslavo
Marcos Milinković – pallavolista croato
Marko Milinković – calciatore serbo
Milka Milinković – atleta paralimpica croata
Sergej Milinković-Savić – calciatore serbo, di ruolo centrocampista 
Vanja Milinković-Savić – calciatore serbo, di ruolo portiere